Sahlin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Yngve Sahlin (1824–1917), schwedischer Philosoph
 Dan Sahlin (* 1967), schwedischer Fußballspieler
 Gustav Sahlin (* 1999), thailändisch-schwedischer Fußballspieler
 Ivar Sahlin (1895–1980), schwedischer Drei- und Hochspringer
 Mona Sahlin (* 1957), schwedische Politikerin
 Paul Sahlin (* 1955), schwedischer Sänger

Siehe auch:
 Salin